Ольга Анатольевна Горшенина (род. 9 ноября 1990 года, Тольятти, Самарская область) — российская гандболистка, полусредний игрок сборной России и немецкого клуба «Неккарзульм». Мастер спорта России. Бронзовый призёр чемпионата мира 2019 года. Двукратная обладательница Кубка ЕГФ в составе тольяттинской «Лады».

Биография 
Ольга начала профессиональное восхождение в гандболе в родном Тольятти, в составе «Лады». Здесь она провела пять сезонов и за это время выиграла «серебро» Суперлиги и трижды становилась бронзовым призером чемпионата России. Была пятикратным призером Кубка России в составе тольяттинского клуба. Две победы в Кубке ЕГФ - главное достижение Ольги в клубном гандболе. В 2012 году в финале был обыгран румынский «Залэу», а через два года был переигран датский «Эсбьерг».

В 2014 году спортсменка переехала в «Астраханочку», где завоевала «бронзу» Суперлиги, а в 2015 году стала чемпионкой России. Также играла в финале Кубка России, но в тот год трофей достался «Ростов-Дону». В сезоне 2016/17 Ольга провела свои игры в составе «Кубани», с которой вновь выиграла бронзовые медали российского чемпионата и опять стала финалисткой Кубка России.

Сезон 2017/18 Горшенина начала за границей в составе венгерского гандбольного клуба «Альба Фехервар», где провела два сезона. В первый год команда стала восьмой, а через год седьмой в чемпионате Венгрии. 

Летом 2019 года Ольга стала игроком ПГК ЦСКА. В сезоне 2020/2021 стала чемпионкой России в составе московского клуба. 

Сезон-2021/22 провела в румынском клубе «Рымнику-Вылча». С сезона-2022/23 выступает за немецкий клуб «Неккарзульм».

Карьера в сборной 
На молодёжном уровне Горшенина дважды была призером соревнований. В 2009 году завоевала «бронзу» на чемпионате Европы, а через год стала обладательницей серебряной медали молодежного чемпионата мира. 

Участница чемпионата Европы-2016. Бронзовый призёр чемпионата мира 2019 года, который проходил в Японии.

Достижения 
 Двукратный чемпион России (2016, 2021)
 Обладатель Кубка России (2022)
 Двукратный обладатель Кубка ЕГФ (2012, 2014)
 Бронзовый призер чемпионата мира (2019)
 Серебряный призер молодежного чемпионата Европы (2010)
 Бронзовый призер молодежного чемпионата мира (2009)

Примечания

Ссылки 
 Ольга Горшенина на сайте Европейской гандбольной федерации
 

Гандболистки России
Игроки женской сборной России по гандболу
Игроки ГК «Лада» 
Игроки ГК «Астраханочка»
Игроки ЖГК ЦСКА Москва
Игроки ГК «Рымнику-Вылча»